ORP „Krakowiak” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od określenia mieszkańców okolic Krakowa:
 ORP „Krakowiak” – torpedowiec typu A z okresu międzywojennego, eks niemiecki SMS A 64
 ORP „Krakowiak” (L115) – niszczyciel eskortowy typu Hunt II z okresu II wojny światowej, eks brytyjski HMS „Silverton”
 ORP „Krakowiak” – okręt podwodny typu M-XV z lat 50. XX wieku, eks-radziecki M-279

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów